HLB steht als Abkürzung für:
 Hamburger Lagerungsbedingungen, Empfehlungen für Allgemeine Geschäftsbedingungen des Verein Hamburger Lagerhalter und des Verein Hamburgischer Quartiersleute von 1886
 Help library, die Dateinamenserweiterung einer VMS-Hilfedatei
 Herzogtum Lauenburg, siehe Herzogtum Sachsen-Lauenburg
 Hessische Landesbahn GmbH, ein regionales Verkehrsunternehmen im Eigentum des Landes Hessen, Sitz in Frankfurt am Main
 Hessische Landesbibliothek, eine  öffentlich-rechtliche Regionalbibliothek in Wiesbaden
 Hessische Ludwigsbahn, war eine der größten deutschen Privatbahnen
 Hilfeleistungslöschboot
 Historisches Lexikon Bayerns
 HLB Deutschland, eine Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, benannt nach den Gründern Hodgson Landau Brands
 HLB-Wert (engl. Abk.: hydrophilic-lipophilic-balance), beschreibt in der Chemie den hydrophilen und lipophilen Anteil von hauptsächlich nichtionischen Tensiden
 Hybride Leistungsbündel, eine Bezeichnung für Sach- und Dienstleistungen integrierende Geschäftsmodelle in der Betriebswirtschaftslehre 
 Huanglongbing, eine Zitrusfruchtkrankheit, die Zitrusfruchtbäume zur Frühreife bringt ()

hlb steht als Abkürzung für:
 Hochschullehrerbund, Berufsverband der Professorinnen und Professoren an deutschen Fachhochschulen

Abkürzung